Breaking the Silence peut faire référence à :

Films 
 Breaking the Silence, téléfilm de Robert Iscove (1992).
 Plus fort que le silence, titre français de Breaking the Silence, un film chinois de Sun Zhou, 2000

Musique 
 Breaking the Silence,  du groupe de cold wave The Opposition (1980).
 Breaking the Silence,  du groupe de thrash metal Assassin (groupe de thrash metal) (2011).

Autres 
 Breaking the Silence, ONG israélienne fondée en 2004.